Мост може бити:

 Мост, инжењерска грађевина.
 Мост (стоматологија), врста стоматолошке протезе која се причвршћује за зубе.
 Мост (Чешка), град у Чешкој, седиште истоименог округа.
 Мост (анатомија), део мозга.
 програм МОСТ, програм у оквиру УНЕСКОа у области друштвених наука.
 Мост, југословенски филм из 1969. године.
 Мост (кратки филм) из 1966. године
 Мост (кратки филм из 1979)

А може бити и:

 Округ Мост, округ у Чешкој.
 програм МОСТ, програм у оквиру УНЕСКОа у области друштвених наука.
 Мостови (часопис), часопис за преводну књижевност, први је и једини такве врсте у Србији.